Deutsche Revolution kann stehen für:

 Deutsche Revolution 1848/1849, seltener auch Märzrevolution
 Novemberrevolution 1918, Ende des Kaiserreichs und Ausrufung der Republik
 Machtergreifung 1933, Machtübernahme der Nationalsozialisten, von diesen als „Nationale Revolution“ oder „Deutsche Revolution“ bezeichnet
 Wende und friedliche Revolution in der DDR 1989/90, Ende der Parteidiktatur der SED in der Deutschen Demokratischen Republik
 Illegale Untergrundschrift der von Otto Strasser geleiteten Widerstandsorganisation gegen den Nationalsozialismus, Nachfolgeorganisation der "Schwarzen Front" 

en:German Revolution